Münstertal es una palabra compuesta alemana. Consiste de las palabras "Münster" y "Tal" ("valle", en alemán)

Münster
La palabra alemana "Münster" es un préstamo lingüístico que viene de la palabra griega μοναστήριον - monastērion a través del latín monasterium que en español es monasterio. En alemán la palabra ha experimentado un cambio léxico-semántico. Primeramente era la iglesia que formaba parte de un monasterio, pero por lo más tarde a partir del  tenía el sentido de "iglesia grande", sobre todo en el alto alemán superior que es exactamente la zona lingüística donde se encuentran los lugares abajo mencionadas.

Münstertal
Es el nombre de varios lugares o regiones, a saber:

 Münstertal, una aldea en el distrito de Brisgovia-Alta Selva Negra en Baden-Württemberg, (Alemania).
 Münstertal, un valle en el cantón de los Grisones en Suiza.
 Münstertal, el nombre alemán de una aldea en el valle del mismo nombre en el cantón de los Grisones en Suiza.
 Münstertal, un círculo en el distrito del Eno en Suiza.
 Münstertal, un valle en Alsacia, Francia.